Sint-Blasiuskapel (Cadier en Keer), een wegkapel in Cadier in Keer in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Sint-Blasiuskapel (Deinze), een kapel in Deinze in de Belgische gemeente Deinze
 Sint-Blasiuskapel (Sint-Blasius-Boekel), een kapel in Sint-Blasius-Boekel in de Belgische gemeente Zwalm